Dibër kan syfta på:

Geografi

Albanien 

 Rrethi i Dibrës, distrikt, Dibër prefektur, 
 Dibër prefektur, prefektur, 
 Përroi i Dibrit, vattendrag, 

Robotskapade Albanienförgreningar